Села:
 Півче — Донецька область, Харцизька міська рада
 Півче — Рівненська область, Рівненський район